Чильида () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чильида, Мигель (род. 1963) — испанский ватерполист.
 Чильида, Эдуардо (1924—2002) — испанский скульптор, график, художник книги.